Die Snookerweltmeisterschaft 2013, die vom 20. April bis zum 6. Mai 2013 im Crucible Theatre in Sheffield stattfand, bildete den Abschluss der Snooker-Saison 2012/13.

Vorjahressieger Ronnie O’Sullivan konnte seinen Titel durch einen 18:12-Finalsieg über seinen Landsmann Barry Hawkins erfolgreich verteidigen. O’Sullivan wurde damit zum fünften Mal Weltmeister.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihre erste Partie verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Hauptrunde

Turnierverlauf

Runde 1 

Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan, der sich fast die gesamte Saison eine Auszeit vom Profi-Snooker genommen hatte, startete mit einem 10:4-Sieg gegen Marcus Campbell. Für einige Mitfavoriten war hingegen schon in Runde eins Schluss: Mit Neil Robertson scheiterte der Weltmeister des Jahres 2010 gegen Robert Milkins, und Mark Allen musste sich Mark King geschlagen geben. Auch der vierfache Weltmeister John Higgins verpasste den Sprung ins Achtelfinale. Den deutlichsten Sieg in der ersten Runde erzielte Ricky Walden, der gegen Michael Holt nur einen Frame abgab. Von den sechs Crucible-Debütanten erreichten zwei das Achtelfinale: Michael White gewann gegen seinen Landsmann, den zweifachen Weltmeister Mark Williams, mit 10:6, und der Thailänder Dechawat Poomjaeng, der das Publikum durch seine emotionale Spielweise für sich einnahm, besiegte Stephen Maguire mit 10:9.

Achtelfinale 
Im Achtelfinale trafen Michael White und Dechawat Poomjaeng aufeinander, wobei der Waliser die Partie klar dominierte und mit 13:3 für sich entschied. Im Duell zweier ehemaliger Weltmeister bezwang Shaun Murphy den Schotten Graeme Dott mit 13:11. In einer Wiederauflage der Endspiele der Jahre 2008 und 2012 trafen Ronnie O’Sullivan und Allister Carter diesmal bereits im Achtelfinale aufeinander. Der Titelverteidiger dominierte die Partie auch diesmal und setzte sich mit 13:8 durch. Mit dem Weltranglistenersten Mark Selby schied auch der Favorit aus dem Turnier aus; der Gewinner der UK Championship 2012 und des Masters 2013 unterlag Barry Hawkins 10:13 und verpasste damit die Chance, alle drei Turniere der Triple Crown in einer Saison zu gewinnen.

Viertelfinale 
Die Viertelfinalpartie zwischen Judd Trump und Shaun Murphy wurde erst im letzten der 25 Frames entschieden. Nachdem Trump schon mit 3:8 Frames zurückgelegen hatte, gewann er den entscheidenden Frame, der 53 Minuten dauerte. O’Sullivan hatte mit seinem Viertelfinalgegner Stuart Bingham wenig Mühe, er besiegte ihn nach einem Zwischenstand von 12:1 mit 13:4. Das erfolgreiche WM-Debüt von Michael White endete im Viertelfinale, in dem er Ricky Walden unterlag. Und durch den Sieg von Barry Hawkins über Ding Junhui schied der letzte Nichtbrite aus dem Turnier aus.

Halbfinale 
Im ersten Halbfinale kam es zum Duell zwischen Ronnie O’Sullivan und Judd Trump, dem WM-Finalisten von 2011. Beim Stand von 6:6 war die Partie zum letzten Mal ausgeglichen, dann gewann O’Sullivan drei Frames hintereinander. Diesen Vorsprung baute er weiter aus und ging mit einem 14:10 in die letzte Session. Am Ende bezwang er Trump mit 17:11; damit war er der erste Titelverteidiger seit Ken Doherty 1998, der wieder das Finale erreichte. Im 23. Frame wurde O’Sullivan von Schiedsrichterin Michaela Tabb wegen einer obszönen Geste verwarnt.

Im zweiten Halbfinale hatte Ricky Walden gegen Barry Hawkins den besseren Start. In der ersten Session gelang ihm nach zwei Century Breaks und zwei weiteren Breaks von über 50 Punkten eine 6:2-Führung. Beim Stande von 12:8 für Walden startete Hawkins eine Serie von acht Framegewinnen; damit drehte er die Partie und gewann sie schließlich mit 17:14. Während ihm in den ersten beiden Sessions kein Break von über 50 Punkten gelungen war, erzielte er in den letzten beiden gleich sieben davon, darunter zwei Centuries.

Finale 

Im 7. Frame der 2. Session spielte O’Sullivan mit 103 Punkten sein 128. Century Break im Crucible Theatre. Er brach damit den bis dahin bestehenden Rekord von Stephen Hendry mit 127 Centuries. O’Sullivan ließ drei weitere Centuries von 106, 133 und 124 Punkten folgen; damit liegt die neue Rekordzahl bei 131. Für Barry Hawkins war es das erste WM-Finale und erst das zweite eines Ranglistenturniers. Im anschließenden Interview bescheinigte O’Sullivan Hawkins außerordentliche Leistungen und betonte, kein anderer Gegner sei im Verlauf des Turniers so schwer abzuschütteln gewesen. Die Frage, ob dies seine letzte WM-Teilnahme gewesen sei, ließ O’Sullivan offen.

Turnierstatistik

Finale

Vor-Qualifikation 
Die Vor-Qualifikation fand am 4. und 5. April 2013 in Sheffield statt.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Runde 3 

|}

Runde 4 

|}

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden 1 bis 3 fanden vom 6. bis 11. April 2013 in Sheffield statt. Die letzte Qualifikationsrunde fand am 13. und 14. April 2013 ebenfalls in Sheffield statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
VQ = Gewinner der Vor-Qualifikationsrunden (WPBSA-Mitglieder; während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour)

Century Breaks

Hauptrunde

Qualifikationsrunde

Weblinks 
 Fotogalerie der 2013 Betfair World Championship auf Facebook.

Einzelnachweise 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre